Arethusa-klassen kan avse:

 Arethusa-klass (1913), en brittisk fartygsklass bestående av åtta lätta kryssare byggda 1913–1914 och tjänstgjorde under första världskriget.
 Arethusa-klass (1934), en brittisk fartygsklass bestående av fyra lätta kryssare byggda 1934–1936 och tjänstgjorde under andra världskriget.